Баяты (, ) — огузское племя, ведущее своё происхождение от одного из 24-х внуков родоначальника  и героя прародителя тюркских народов Огуз-хана. Баяты расселились на обширной территории, включающие такие современные страны как  Туркменистан, Азербайджан, Ирак, Иран, Сирия и Турция. Являются субэтнической группой туркмен и азербайджанцев. Туркменская поговорка гласит, что «во главе народа стоят (племена) кайи и баят» (туркм. Il başy - gaýy-baýat).

Происхождение 
Впервые этноним «баят» упоминается как огузское (туркменское) племя в XI веке тюркским историком Махмудом Кашгари в его энциклопедическом словаре тюркского языка «Диван лугат ат-Турк»: «Огуз — одно из тюркских племён (кабиле), они же туркмены… Девятый — Баят».

Государственный деятель и историк Государства Хулагуидов Рашид ад-Дин пишет о племени баят, как одном из 24-х племён огузов (туркмен) в своём историческом труде «Огуз-наме»:

Трём старшим по возрасту братьям Огуз дал имя бозок… Дети Кюн-хана, самого сатршего из всех сыновей Огуз-хана…Байат, то есть богатый, полный благодати.

В историческом труде «Родословная туркмен», автором которого является хивинский хан и историк XVII в. Абу-л-Гази, сообщается о том, что племя баят было одним из 24-х древних туркменских племён — прямых потомков Огуз-хана:
Имя старшего сына Огуз-хана — Кун-хан… Имя старшего сына Кyн-хана — Кайы, второй [сын] — Байат, третий — Алка-ойли, четвёртый — Кара-ойли… Значение Байат — богатый…

История 
В эпоху Сефевидов представители этого племени при дворе считались родовитой аристократией, которая до конца XVI века пользовалась исключительными привилегиями при шахском дворе, занимая ведущие военные и государственные должности. Слово «баят» переводится как «счастливый и полный благодати» и «богатый».  Баяты в Азербайджане говорят на южном диалекте азербайджанского языка.

Племя «Баяуты» пришло в Азербайджан в XIII столетии вместе с монгольскими завоевателями. Вначале оно поселилось в Малой Азии, где смешалось с другими сельджукскими племенами, но к концу XV — началу XVI веков влилось в племя кызылбашей и переселилось в Азербайджан. В начале XX века топоним «Баят» встречался в Азербайджане в Геокчайском уезде — Байт-Мелик-Уммуд, Баят-Кадыр-Гусейн; в Джевадском — Баят; в Кубинском — Сынджан Баят, Узун Баят; в Шемахинском — Баят; в Шушинском — Баят.

Ряд авторов включает племя баяут (баят) наряду с баяндур и каи в число огузских племён, которые по всем данным имеют монгольское происхождение. Племя баят подробно описано Рашид ад-Дином. Согласно «Сборнику летописей», баяты представляли собой одно из племён в составе дарлекинов, одной из ветвей коренных монголов.

На территории Киевской Руси, баяты фиксируются в летописях в X-XII вв. под названием боуты в составе огузских племён. 

До 1928 года населённый пункт Гызылэтрек Балканского велаята Туркменистана назывался Баятхаджи. В настоящее время, туркмены баятского происхождения проживают в Дарганатынском, Дяневском, Саятском, Чарджевском, Фарапском и Ходжамбазском этрапах Лебапского велаята Туркменистана, а также Махтумкулийском этрапе Балканского велаята Туркменистана.

Известные представители 
Видными представителями, происходившими из племени/рода баят, являются:

 Теркен-Хатун - мать Хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммеда II.

 Физули, поэт и мыслитель XVI века. Точное происхождение неизвестно. Современник поэта Садики в своих биографических мемуарах о поэте сообщает, что Физули происходил из огузского племени баят, другой современник поэта, Нидаи Челеби, пишет, что Физули принадлежал к туркоманам Ак Коюнлу. Энциклопедия Ираника и ряд современных исследователей также считают, что Физули происходил из тюркского племени баят, осевшего в Ираке, представители которого кочевали на пространстве от Закаспия до Сирии. Согласно энциклопедии Ларусса был курдом.

 Огузский святой «Деде Горгуд», ставший героем одноимённого эпоса.
 Оруджбек, известный под псевдонимом Дон-Жуан Персидский, автор известной книги «Россия и Европа глазами Орудж-бека Баята — Дон Жуана Персидского», совершивший в составе сефевидского посольства в 1599—1601 годах путешествие по России, Германии, Чехии, Италии, Франции, Португалии и Испании.

Топонимия 
Племя баят оставило свой след в топонимии нескольких стран:

Туркменистан: 

 села Баят в Дарганатынском, Дяневском, Ходжамбазском, Фарапском и Чарджевском этрапах, село Баятдепе в Саятском этрапе и село Баятлар в Чарджевском этрапе Лебапского велаята; 
 село Баятлар - в Эсенгулыйском этрапе и Баят-хаджы в Этрекском этрапе Балканского велаята.

Узбекистан

Баяутский район — административная единица в Сырдарьинской области. Административный центр — городской посёлок Баяут. Музрабадский район, Баяут (посёлок).

Азербайджан

Баятская крепость в селе Кебирли Тертерского района.

Интересные факты 
Название племени «баят» было присвоено крепости Баят, построенной в 1748 году основателем Карабахского ханства Панах-Али-ханом.

Примечания

Ссылки 
 Азербайджанцы

Туркменские племена
Тюркские народы
Азербайджанцы
Народы Ирака
Народы Азербайджана
Народы Кавказа
Этносы монгольского происхождения